Holekamp, mitunter auch Holecamp, ist der Name von

 Holekamp (Familie), über Generationen insbesondere in Hannover tätige Zimmerer-Familie
 Alfred Holekamp (1851–nach 1917), deutscher Architekt, Eisenbahndirektor und Geheimer Baurat
 Betty Holekamp (1826–1902), deutsche Kolonistin und Siedler-Pionierin in Texas
 Heinrich Daniel Holekamp (1729–1782), auch: Johann Heinrich Daniel Holekamp und Hollekamp der Ältere oder Hollekamp senior deutscher Ratszimmermeister und Architekt

Siehe auch:
 Hollekamp